Никифор I может относиться к следующим людям:
 Никифор I — византийский император в 802—811;
 Никифор I (митрополит Киевский) — митрополит Киевский в 1104 — 1121 годах;
 Никифор I Комнин Дука — царь Эпира в 1267—1297.